Локапа́лы (ед. ч. локапа́ла, ,  — «охранитель мира») — божества-властители и охранители сторон света в индуизме и тантрическом буддизме. Опоры и стражи мира. Каждое божество отвечает за определённую сторону света, ему поклоняются особой мантрой, оно сражается своим любимым оружием и имеет своё средство передвижения — ездовое животное (Вахана). Как личному оружию, так и ваханам, как близким спутникам божества, также могут возноситься молитвы.

Первоначально локапал было четыре, позднее стало восемь. Такой порядок был заведён Брахмой после низвержения Нахуши и возвращения Индры.

Во многих школах шиваизма и шактизма имеются подобные списки хранителей сторон света. Например:
 
Шиваизм — Хара, Махинаса, Капалин, Бхайрава, Мритью, Маньюман, Ишвара, Кала, Паратман, Рохита, Ардхакету.

Шактизм — Тара, Содаши, Чиннамаста, Дхумавати, Багала, Камала, Бхуванешвари, Матанги, Кали, Бхайрави, Вишварупи.

В индоевропейской и во многих других традициях имеются типологические соответствия такой системе богов-хранителей.

Примечания

Литература

Ссылки 

Индуистская мифология
Буддийский пантеон